De UEFA Super Cup 2004 was de 30e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 27 augustus 2004 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2003/04; FC Porto en de winnaar van de UEFA Cup 2003/04; Valencia CF. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Rubén Baraja werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2003/04
FC Porto
Valencia CF
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco